Fay Picaroon is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Ze was een hoofdpersonage van 3 september 2007 t/m 16 april 2010. Na seizoen 3 verhuisde ze naar Friesland en hield ze met Irmak contact over de webcam. Ze hield Irmak voor de gek en deed alsof ze in Engeland woonde en verdwaalde. Uiteindelijk ontdekte Irmak, in samenwerking met haar klasgenoten, dat Fay niet in Engeland zat, maar in Friesland. Op 8 november 2010 kwam de onderbouw naar Friesland toe om definitief afscheid van haar te nemen.

Fay Picaroon is een heel creatief meisje uit de onderbouw. Ze is van Engelse komaf. Ze is veel te vinden in het crealokaal, waar ze vooral eigen kleding ontwerpt. In seizoen 2 kreeg ze een relatie met Samson, met wie ze samen een website creëerde genaamd Fayson. Daarop zette Samson zijn muziek en Fay haar kledinglijnen. Vanwege Fays grote fantasie vinden mensen het soms moeilijk om haar serieus te nemen. Bijvoorbeeld als ze het heeft over haar zusje. Iedereen weet dat Fay enig kind is, maar ze heeft soms voor zichzelf een denkbeeldig zusje, Chiara.
In seizoen 3 wordt Fays fantasie op een ander gebied op de proef gesteld. Ze begint gevoelens te krijgen voor meisjes. Het begint (ook voor haarzelf) als iets heel spannends en cools, zonder dat ze zelf doorheeft wat ze precies voelt. Ze zoent met een meisje terwijl ze nog verkering heeft met Samson. Als Samson aangeeft dat hij dit niet oké vindt, begint Fay door te krijgen wat voor gevoelens ze heeft. Uiteindelijk komt ze erachter dat ze biseksueel is en dus op zowel jongens als meisjes valt.

P